Pleasant Grove (Alabama)
 Pleasant Grove (Comtat de Johnson), localitat a l'estat d'Illinois (EUA)
 Pleasant Grove (Ohio)
 Pleasant Grove (Utah)